Андромеда може да се отнася до:
 Героинята от древногръцката митология Андромеда
 Галактиката Андромеда
 Съзвездието Андромеда
 Американски сериал „Андромеда“
 Планината Андромеда в Канада и Антарктика
 Списание за астрономия „Андромеда“, издание на Астрономическа асоциация София
 „Андромеда“, хотел в Солун, Гърция, бивш хотел „Континентал“